Естествозна́ние и маркси́зм — общественно-политический и научно-философский журнал, издавался в СССР в 1929—1933 годы под эгидой Коммунистической академии ЦИК СССР.

История 
Журнал основан в 1929 году и издавался в Москве Партийным издательством. В 1929—1930 годы назывался «Естествознание и марксизм» и являлся органом Секции естественных и точных наук Комакадемии. В 1931—1932 гг. был переименован и стал называться «За марксистско-ленинское естествознание», в 1931—1933 годы журнал являлся органом Ассоциации институтов естествознания Комакадемии. Закрыт в 1933 году. Членом редакционной коллегии журнала был советский учёный-генетик, философ биологии И.И.Агол. 

Журнал упоминается в книге лауреата Нобелевской премии по экономике Ф. фон Хайека «Дорога к рабству» в качестве примера того, как контроль над информацией в тоталитарном обществе затрагивает аполитичные науки. Автор приводит ряд характерных для издания названий статей: «За партийность в математике», «За чистоту марксистско-ленинского учения в хирургии».

Редакторы 
Редакторами журнала были:
 О. Ю. Шмидт (в 1929—1930),
 Э. Я. Кольман (в 1931—1933).

Примечания

Источники 
 Архив редакции журнала (РАН)

Журналы СССР
Политические журналы
Марксистские журналы
Печатные издания, возникшие в 1929 году
Печатные издания, закрытые в 1933 году
Философские журналы